PPG steht für:
 Pago Pago International Airport, Flughafen in Amerikanisch-Samoa (IATA-Code)
 Palm Products Germany, ehemaliger deutscher Hersteller von Synthesizern
 Paul-Pfinzing-Gymnasium, weiterführende Schule in der Bayerischen Stadt Hersbruck
 Perner Produktions GmbH bzw. Perner Publishing Group, ehemaliger österreichischer Spielehersteller, siehe Peri Spiele
 Photoplethysmographie, ein diagnostisches Verfahren in der Medizin, siehe Pulsoxymetrie
 PPG Industries, US-amerikanischer Industriekonzern
 Points per game (deutsch „Punkte pro Spiel“), wichtiger statistischer Wert in vielen Sportarten
 einer der Handelsnamen von Policosanol
 Polski Program Gospodarczy, ehemalige polnische Kleinpartei, siehe Polnische Partei der Bier-Freunde
 Polypropylenglycol
 Powered Paraglider, ein Motorschirm mit Rucksackmotor
 Push Proxy Gateway, eine Komponente im WAP-Push-Kommunikationsprotokoll, siehe WAP-Push#Push Proxy Gateway (PPG)

PPG